Watch bezeichnet:
 Watch (Fernsehsender), britischer Fernsehsender
 Watch (1973), Musikalbum von Seatrain
 Watch (1978), Musikalbum der Manfred Mann’s Earth Band
 Watch (Unix), Kommandozeilenprogramm
 #watch22, Kunstausstellung zum Datenschutz, im Bonifatiusturm A (22. Stock), Rhabanusstr. 3 in Mainz, vom 9. Mai bis 7. Juni 2015
 Watch!, eine Lifestyle-Zeitschrift der CBS Corporation

Siehe auch
 Apple Watch
 Black Watch
 Watch Island
 Watch Valley
 The Watch
 UN Watch
 Clock (Uhr)